Fitzcarrald steht für folgende geographischen Objekte:

 Distrikt Fitzcarrald, Distrikt in Peru
 Provinz Carlos Fermín Fitzcarrald, Provinz in Peru

Fitzcarrald ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Fermín Fitzcarrald (1862–1897), peruanischer Unternehmer